Bonnes puede referirse a: 

 Bonnes, comuna francesa situada en Charente.
 Bonnes, comuna francesa situada en Vienne.